Александр Мосин:
 Александр Мосин (актёр) (род. 1969) — актёр.
 Мосин, Александр Григорьевич (1871—1929) — российский и советский оперный и камерный певец.
 Мосин, Александр Фёдорович (род. 1952) — советский футболист.